Matthew Peca (né le  à Petawawa, dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Le , Matthew débute officiellement sa carrière en signant son premier contrat avec le Lightning de Tampa Bay d'une saison, d'une valeur de .

Le , il se joint aux Canadiens de Montréal en tant que joueur autonome. Il signe un contrat de deux saisons pour 

Le , il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa en retour de l'attaquant Aaron Luchuk, ainsi qu'un choix de  ronde en 2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Lumber Kings de Pembroke || LCHJ || 60 || 21 || 26 || 47 || 10 || 15 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
|2010-2011 || Lumber Kings de Pembroke || LHCJ || 50 || 26 || 46 || 72 || 14 || 14 || 11 || 10 || 21 || 6
|-
|2011-2012 || Bobcats de Quinnipiac || ECAC || 39 || 8 || 31 || 39 || 12|| - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Bobcats de Quinnipiac || ECAC|| 39 || 15 || 15 || 30 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Bobcats de Quinnipiac || ECAC || 40 || 12 || 26 || 38 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Bobcats de Quinnipiac || ECAC|| 39 || 7 || 29 || 36 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Crunch de Syracuse || LAH || 8 || 1 || 3 || 4 || 0|| 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH || 65 || 8 || 35 || 43 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH || 68 || 12 || 29 || 41 || 14 || 22 || 4 || 10 || 14 || 4
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 10 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH || 63 || 13 || 33 || 46 || 18 || 6 || 3 || 6 || 9 || 2
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 10 || 2 || 3 || 5 || 0 || - || - || - || - || -  
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 39 || 3 || 7 || 10 || 4 || -|| - ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||34 ||4 ||9 ||13 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2 | 2019-2020 || Canadiens de Montréal || rowspan=2 | LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Sénateurs d'Ottawa || 9 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH || 21 || 3 || 8 || 11 || 5||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 68 || 23 || 37 || 60 || 16 || 18 || 6 || 10 || 16 || 2
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

| 83 || 6 || 15 || 21 || 6 || - || - || - || - || -

Références

Naissance en avril 1993
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bobcats de Quinnipiac
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Blues de Saint-Louis